Nightmare Alley (dt.: „Albtraumgasse“) steht für:

 Nightmare Alley (Roman) von William Lindsay Gresham (1946)
 auf dem Buch basierende Verfilmungen
 Der Scharlatan (Originaltitel: Nightmare Alley), Spielfilm von Edmund Goulding (1947)
 Nightmare Alley (2021), Spielfilm von Guillermo del Toro